

Persone 
Ben Swain– tuffatore inglese
Bennie Swain – cestista statunitense
Chelse Swain – attrice statunitense
Dominique Swain – attrice statunitense, sorella di Chelse
Kenny Swain – calciatore e allenatore di calcio inglese
Mack Swain – attore statunitense

Altro 
4046 Swain – asteroide della fascia principale
Contea di Swain (in inglese Swain County) – contea dello stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti
Swain – campione giocabile nel videogioco League of Legends